Бабынино — топоним:
 
 Бабынино — посёлок, административный центр Бабынинского района Калужской области.
 Бабынино — станция Московской железной дороги в посёлке Бабынино Калужской области
 Бабынино — село в Бабынинском районе Калужской области.
 Бабынино — деревня в Костромской области.
 Бабынино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Бабынино — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Бабынино — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Бабынино — деревня в Старицком районе Тверской области.